Jean-Baptiste Tiama, un prélat catholique malien.

Tiama peut aussi désigner :`
 Tiama, une espèce d'arbre de la famille des Méliacées originaire d'Afrique, une essence recherchée pour son bois de qualité.